La plupart des toponymes Charlevoix découlent directement ou indirectement de Pierre François Xavier de Charlevoix (1682-1761), jésuite et explorateur français.

Au Québec (Canada) 
L'ancienne circonscription provinciale de Charlevoix et l'ancien comté municipal de Charlevoix, dont découlent le nom de :
la région culturelle et naturelle de Charlevoix :
MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, ses deux municipalités régionales de comté
Aéroport de Charlevoix
Chemin de fer Charlevoix
Charlevoix, un cratère d'impact
 Charlevoix, une commission scolaire du Québec
 Charlevoix (district électoral du Canada-Uni)
Charlevoix, une ancienne circonscription électorale fédérale
Charlevoix, une station de métro à Montréal

Au Michigan (États-Unis) 
Comté de Charlevoix, Michigan, dont découlent :
Charlevoix, une municipalité
Charlevoix Township